Hartland Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hartland Township (Illinois)
 Hartland Township (Iowa)
 Hartland Township (Kansas)
 Hartland Township (Michigan)
 Hartland Township (Minnesota)
 Hartland Township (Ohio)
 Hartland Township (South Dakota)